Ancistria  — род жесткокрылых насекомых из семейства Passandridae. Тело имаго цилиндрическое, удлинённое.

Список видов

Примечания

Ссылки 
 http://insects.tamu.edu/research/collection/hallan/Arthropoda/Insects/Coleoptera/Family/Passandridae.txt

Passandridae
Роды жесткокрылых